A magyar férfi vízilabdakupa 1987–1988-as kiírását a Bp. Spartacus nyerte, amely a döntőben 12–10-re győzte le a Tungsram SC csapatát. A győztes a kupagyőztesek Európa-kupájában indulhatott.

Selejtezők 
A selejtezőben a mérkőzéseket 1987. szeptember 17. és október 18. között rendezték meg.
A csapatokat két csoportba sorsolták, ahol kőrmérkőzéses rendszerben küzdöttek meg egymással. A csoportok első helyezett csapatai jutottak a nyolcaddöntőbe.

A csoport

B csoport

Nyolcaddöntők

Negyeddöntők

Elődöntők

3. helyért

Döntő 

A Bp. Spartacus játékosai: Barsi László, Begalla György, Horváth Viktor, Kardos István, Kemény Attila, Kovács István, Kuron Attila, Major Zoltán, Péter Imre, Szilvasán Attila, Tóth Imre, Vincze Zsolt, edző: Bolvári Antal

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
kupa
kupa